Woodbine steht für:

 Woodbine (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Woodbine Racetrack, eine Pferderennbahn in Toronto
 Bokeem Woodbine (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler

Woodbine ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Woodbine (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Woodbine (Delaware)
 Woodbine (Georgia)
 Woodbine (Illinois)
 Woodbine (Iowa)
 Woodbine (Kansas)
 Woodbine (Kentucky)
 Woodbine (Maryland)
 Woodbine (Maryland)
 Woodbine (New Jersey) mit Flughafen Woodbine Municipal
 Woodbine (Pennsylvania)
 Woodbine (Tennessee)
 Woodbine (Texas)
 Woodbine (West Virginia)
 Woodbine Junction (New Jersey)